Rémy  – forma francese del nome proprio di persona italiano Remigio
Remy  – comune francese nel dipartimento dell'Oise
Rémy  – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais
Remy  – census-designated place statunitense nell'Oklahoma
Rémy – calciatore lussemburghese